Teatro comunale è il nome generico di tanti teatri italiani di proprietà comunale
Teatro comunale di Barberino di Mugello nella città metropolitana di Firenze;
Teatro comunale Vittorio Emanuele di Benevento;
Teatro comunale di Bologna;
Teatro comunale di Bolzano;
Teatro comunale di Bucine, in provincia di Arezzo;
Teatro comunale di Cagli in provincia di Pesaro e Urbino;
Teatro comunale di Caldarola, in provincia di Macerata;
Teatro comunale di Capannoli in provincia di Pisa;
Teatro comunale di Carpi in provincia di Modena;
Teatro comunale di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo;
Teatro comunale Walter Chiari di Cervia in provincia di Ravenna;
Teatro comunale di Cesenatico in provincia di Forlì-Cesena;
Teatro comunale di Chiaravalle in provincia di Ancona;
Teatro comunale di Crevalcore, nella città metropolitana di Bologna;
Teatro comunale di Cosenza;
Teatro comunale di Ferrara;
Teatro comunale di Firenze;
Teatro comunale di Fontanellato in provincia di Parma;
Teatro comunale di Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia;
Teatro comunale di Lajatico in provincia di Pisa;
Teatro comunale dell'Aquila;
Teatro comunale di Lonigo in provincia di Vicenza
Teatro comunale San Gallo di Loreto in provincia di Ancona;
Teatro comunale di Montecarotto in provincia di Ancona;
Teatro comunale di Pietrasanta in provincia di Lucca;
Teatro comunale di Porto San Giorgio in provincia di Fermo;
Teatro comunale Cilea di Reggio Calabria;
Teatro comunale di Reggiolo in provincia di Reggio Emilia;
Teatro comunale L'Idea di Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento;
Teatro comunale di San Felice sul Panaro in provincia di Modena;
Teatro comunale Giacomo Leopardi di San Ginesio in provincia di Macerata;
Teatro comunale di San Giovanni in Persiceto nella città metropolitana di Bologna;
Teatro comunale di San Secondo Parmense in provincia di Parma;
Teatro comunale di Santa Maria a Monte in provincia di Pisa;
Teatro comunale di San Lorenzo Dorsino nella provincia autonoma di Trento;
Teatro comunale della Vittoria di Sarnano in provincia di Macerata;
Teatro comunale Santa Maria del Mercato di Serra San Quirico in provincia di Ancona;
Teatro comunale di Siracusa;
Teatro comunale di Teramo;
Teatro comunale di Thiene in provincia di Vicenza;
Teatro comunale di Treviso;
Teatro comunale di Trieste;
Teatro comunale Città di Vicenza di Vicenza.

Pagine correlate
Teatro Civico